A Kalevi Numminen-trófea egy díj a finn jégkorongbajnokságban (Liiga), melyet a szezon végén ítélnek oda a legjobb edzőnek. A trófeát Kalevi Numminenről nevezték el.

A díjazottak

Források
 A díjazottak listája a Liiga hivatalos oldalán
 A díjazottak listája

SM-liiga trófeák